

Geografia 
 Le Mesnil – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Amand – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Amey – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Amelot – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France
 Le Mesnil-Durdent – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Eudes – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Fuguet – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Guillaume – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Le Mesnil-le-Roi – comune francese nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France
 Le Mesnil-Lieubray – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Le Mesnil-Rainfray – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Le Mesnil-sous-Jumièges – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Le Mesnil-sur-Bulles – comune francese nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia
 Le Mesnil-Théribus – comune francese nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia

Pagine correlate 
 Le Mesnil-Simon